Dmitrij Jaškin ou Dmitri Alekseïevitch Iachkine - en russe :  - (né le  à Omsk en Russie) est un joueur professionnel tchéco-russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier. Il est le fils de l'ancien joueur professionnel russe Alekseï Iachkine.

Biographie

Carrière en club 
Formé en République tchèque au HC Vsetín, il part en moins de 18 ans au HC Slavia Praha. Il est sélectionné en , en  par le Sibir Novossibirsk au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010. Son frère Maksim est nommé également à l'avant dernier rang () par le Iougra Khanty-Mansiïsk. Lors de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey, il est choisi en première ronde en soixantième position par les Hitmen de Calgary. Il est sélectionné au deuxième tour en quarante et unième position par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. En 2012, il décide de partir en Amérique du Nord chez les Wildcats de Moncton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le , il joue on premier match avec les Blues dans la Ligue nationale de hockey face aux Canucks de Vancouver.

Le 2 octobre 2018, il est réclamé au ballottage par les Capitals de Washington.

Carrière internationale 
Il représente la Tchéquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| HC Vsetín 18 ans || Extraliga 18 ans || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| HC Vsetín 18 ans || Extraliga 18 ans || 40|| 15|| 25|| 40|| 78|| 2|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2008-2009|| HC Slavia Prague 18 ans || Extraliga 18 ans || 46|| 28|| 19|| 47|| 34|| 9|| 6|| 2|| 8|| 8
|-
| 2009-2010|| HC Slavia Prague 20 ans || Extraliga 20 ans || 38|| 13|| 10|| 23|| 67|| 7|| 2|| 5|| 7|| 26
|-
| 2010-2011|| HC Slavia Prague 20 ans || Extraliga 20 ans || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2010-2011|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 33|| 3|| 7|| 10|| 16|| 17|| 2|| 1|| 3|| 31
|-
| 2011-2012|| HC Sparta Prague || Extraliga || 30|| 1|| 1|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Berounští Medvědi || 1.liga || 10|| 2|| 6|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Wildcats de Moncton || LHJMQ || 51 || 46 || 53 || 99 || 73 || 5|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
| 2012-2013|| Blues de Saint-Louis || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 42|| 14|| 15|| 29|| 28|| 9|| 4|| 5|| 9|| 10
|-
|2013-2014|| Blues de Saint-Louis || LNH || 18|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Wolves de Chicago || LAH || 18 || 4 || 11 || 15 || 31 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Blues de Saint-Louis || LNH || 54 || 13 || 5 || 18 || 16 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 65 || 4 || 9 || 13 || 26 || 6 || 1 || 1 || 2 || 5
|-
|2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH || 3 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 51 || 1 || 10 || 11 || 18 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2017-2018|| Blues de Saint-Louis || LNH || 76 || 6|| 11|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Capitals de Washington || LNH || 37 || 2 || 6 || 8 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL || 58 ||31 || 32 || 63 || 34 || 6 ||3 || 3 || 6 || 6
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 59|| 38|| 22|| 60|| 52|| 10|| 5|| 3|| 8|| 12
|-
| 2021-2022|| Coyotes de l'Arizona || LNH || 12|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||  || -|| -|| -|| -|| -

| 315 || 27 || 43 || 70 || 92 || 14 || 2 || 2 || 4 || 11

Au niveau international 

| 2011|| align=left| Tchéquie U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6|| 4|| 1|| 5|| 10|| -2|| align="left"| place
|-
| 2012|| align=left| Tchéquie U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| +1||align="left"|  place
|-
| 2013|| align=left| Tchéquie U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 3|| 6|| 12|| +3||align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| || align=left|Coupe du monde ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||-3 || align=left| place
|-
| 2018|| align=left| Tchéquie || align=left|Championnat du monde || 8 || 4 || 3 || 7 || 10 ||+9 || align=left| place
|-
| 2019 || align=left| Tchéquie || align=left| Championnat du monde || 10 || 2 || 2|| 4 || 14 || +2|| align=left| place

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Omsk
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Premier choix au total au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Sibir Novossibirsk
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg